Ваље де лос Пинос има више значења:

 Ваље де лос Пинос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ваље де лос Пинос (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику